Le  Championnat d'Asie et d'Océanie féminin de volley-ball a lieu du  au  à Taicang (Chine).

Équipes participantes

Poules

Phase préliminaire

Poule A

Résultats

Classement

Poule B

Résultats

Classement

Phase finale

Places 1 à 4

Places 5 à 8

Places 9 à 12

Récompenses individuelles 
 MVP :  Chu Jingling 
 Meilleure Marqueuse :  Elena Pavlova 
 Meilleure Attaquante :  Chu Jingling 
 Meilleure Contreuse :  Lin Chunyi
 Meilleure Réceptionneuse :  Zhou Suhong 
 Meilleure Serveuse :  Ampom Hyapha 
 Meilleure Passeuse :  Feng Kun 
 Meilleure défenseur :  Chen Chiachi

Classement final 

2005
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin
Volley-ball féminin 2005
Sport à Suzhou
Asie Océanie féminin 2005
Sport en Chine en 2005
Volley-ball en septembre 2005